Batursari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Batursari, Brebes, by, Jawa Tengah, 
 Batursari, Pemalang, by, Jawa Tengah, 
 Batursari, Candiroto, by, Jawa Tengah, 
 Batursari, Pekalongan, by, Jawa Tengah, 
 Batursari, Demak, by, Jawa Tengah, 
 Batursari, Wonosobo, by, Jawa Tengah, 
 Batursari, Kledung, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar